Ó Guð vors lands () — національний гімн Ісландії, написаний у 1874 році. Композитор — Свейнбйорн Свейнбйорнссон, слова до гімну написав Маттіас Йокумссон. Гімн складається з трьох куплетів, проте зазвичай виконується тільки перший. 

Гімн часто критикується за церковну тематику, оскільки хоча в Ісландії й є офіційна релігія (лютеранство), проте проголошена повна свобода віросповідання.

Текст гімну 
Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herkarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ó, guð, ó, guð! Vér föllum fram
og fórnum þér brennandi, brennandi sál,
guð faðir, vor drottinn frá kyni til kyns,
og vér kvökum vort helgasta mál.
Vér kvökum og þökkum í þúsund ár,
því þú ert vort einasta skjól.
Vér kvökum og þökkum með titrandi tár,
því þú tilbjóst vort forlagahjól.
Íslands þúsund ár,
voru morgunsins húmköldu, hrynjandi tár,
sem hitna við skínandi sól.

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá.
Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf,
sem að lyftir oss duftinu frá.
Ó, vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf,
vor leiðtogi í daganna þraut
og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf
og vor hertogi á þjóðlífsins braut.
Íslands þúsund ár,
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár,
sem þroskast á guðsríkis braut

Переклад українською:

О, Боже нашої країни! О, Боже нашої країни!

Славимо святе, святе ім'я твоє!

Із сонячних систем небес вінок тобі в'яже

ваші воїни, збір часу.

Для вас один день як тисяча років

і тисячу років на день, не більше:

одна вічна маленька квітка з трепетною сльозою,

який поклоняється своєму богу і вмирає.

Тисяча років Ісландії,

одна вічна маленька квітка з трепетною сльозою,

який поклоняється своєму богу і вмирає.

О, боже, о, боже! Падаємо вперед

і пропонувати тобі палаючу, палаючу душу,

Боже Отче, Господь наш від роду до роду,

і ми твітуємо нашу найсвятішу справу.

Ми твітнемо і дякуємо за тисячу років,

бо ти наш єдиний притулок.

Ми цвірінькаємо і дякуємо з трепетними сльозами,

для вас підготували наше передзаконне колесо.

Тисяча років Ісландії,

були холодні ранкові сльози,

які зігріті сяючим сонцем.

О, Боже нашої країни! О, Боже нашої країни!

Ми живемо, як тріпотлива соломинка.

Ми помремо, якщо ти не світло і життя,

що піднімає нас із пороху.

Ой ти щоранку найсолодше життя наше,

головоломка нашого лідера сьогодні

а вночі наш небесний відпочинок і наш захист

і наш князь на шляху народного життя.

Тисяча років Ісландії,

буде зростати національне життя з висихаючими сльозами,

який дозріває на шляху Божого Царства

Див. також 
 Герб Ісландії
 Прапор Ісландії

Посилання 
 Сторінка гімну  на nationalanthems.info

Національні символи Ісландії
Ісландія
Ісландія
Ісландські пісні